Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej w województwie świętokrzyskim w sezonie 2001/2002 organizowane były przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Rozgrywki regionalne w województwie prowadzone były na 3 szczeblach rozgrywkowych - IV lidze, Klasie Okręgowej oraz Klasie A (4 grupy).

Drużyny z województwa świętokrzyskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:

 I liga - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
 II liga - brak
 III liga, gr. IV - Korona Kielce, Pogoń Staszów, Star Starachowice

Rozgrywki regionalne

IV liga 

||rowspan=14|

Klasa Okręgowa 

||rowspan=11|

Klasa A

grupa świętokrzyska I 

||rowspan=9|

grupa świętokrzyska II 

||rowspan=10|

grupa świętokrzyska III 

||rowspan=5|

||rowspan=4|

grupa świętokrzyska IV 

||rowspan=10|

Bibliografia 
kielecka piłka

Sport w województwie świętokrzyskim